Opština (albánsky: komuna, srbsky: општина) je základní územní jednotka v Kosovu s vlastními správními orgány. V Kosovu se jich nachází celkem 38; z toho 27 opštin je obýváno z větší části Albánci, 10 opštin Srbové a jednu Turci.

Seznam 38 opštin v Kosovu

Původní opštiny 
Mezi lety 1990-2000 v autonomní provincii Kosovo a Metochie existovaly dvě opštiny:

 Gora
 Opoja (1990–1992, později připojena k Prizreni)

V roce 2000 byly tyto opštiny sloučeny v jednu pod jménem Dragaš. Do roku 2005 bylo v Kosovu pouze 30 opštin, dokud nevznikla nová opština Mališevo odebráním částí území z opštin Orahovac (Đakovický okruh), Suva Reka (Prizrenský okruh), Klina (Pećský okruh) a Glogovac (Prištinský okruh).

Související články 
 Administrativní dělení Kosova
 Seznam měst v Kosovu

Externí odkazy

Reference 

 
Administrativní dělení Kosova